Rómeó és Júlia (1597?), William Shakespeare tragédiája

Filmművészet
 Rómeó és Júlia (1936), George Cukor filmje
 Rómeó és Júlia (1954), Renato Castellani filmje
 Rómeó és Júlia (1968), Franco Zeffirelli filmje
 Rómeó és Júlia (1978), Alvin Rakoff filmje
 Rómeó és Júlia (2014), Riccardo Donna kétrészes filmdrámája
 Rómeó és Júlia (2007), a Gonzo animesorozata
 Rómeó és Júlia (2007), mangaadaptáció
 Rómeó és Júlia – Csókkal megpecsételve (2006), Phil Nibbelink filmje
 Rómeó + Júlia (1996), Baz Luhrmann filmje

Zene, tánc
 Rómeó és Júlia (1830), Bellini operája
 Rómeó és Júlia (1867), Gounod operája
 Rómeó és Júlia, Szergej Szergejevics Prokofjev balettzenéje
 Rómeó és Júlia, Csajkovszkij nyitányfantáziája
 Rómeó és Júlia, musical, Gérard Presgurvic zenéje